Тибет:
 Тибет — район Центральной Азии
 Тибетское нагорье — обширное нагорье в Центральной Азии
 Тибет (империя) — существовала с VII по XI века, когда Тибет был объединён в большую и могущественную империю, она управляла территорией значительно большей, чем Тибетское плато, простирающейся до частей Восточной Азии, Центральной Азии и Южной Азии
 Тибет (1912—1951) — государство, существовавшее с 1912 по 1951 год
 Тибетский автономный район — автономный район на западе КНР
 Тибет, Дэвид (род. 1960) — британский музыкант, лидер группы Current 93
 Тибет, Картал (род. 1938) — турецкий актёр и режиссёр
 Тибет (фирма) — российская финансовая пирамида 1993—1994 годов

См. также 
 Правительство Тибета в изгнании
 Движение за независимость Тибета